

Geografia 
Australia
 Gladstone – città del Nuovo Galles del Sud
 Regione di Gladstone – local government area del Queensland
 Gladstone – cittadina del Queensland
 Gladstone – cittadina dell'Australia Meridionale
 Gladstone – cittadina della Tasmania

Canada
 Gladstone – cittadina del Manitoba 
 Gladstone – cittadina dell'Ontario

Nuova Zelanda
 Gladstone – cittadina dell'Isola del Nord

Regno Unito
 Gladstone Park – grande parco a Dollis Hill, Brent nel nord di Londra

Stati Uniti d'America
 Gladstone – antica città americana poi divenuta parte di Azusa, in California
 Gladstone – cittadina del Dakota del Nord
 Gladstone – cittadina dell'Illinois
 Gladstone – cittadina del Michigan
 Gladstone – cittadina del Missouri
 Gladstone – cittadina non incorporata della contea di Jefferson in Nebraska
 Gladstone – cittadina del New Jersey
 Gladstone – cittadina non incorporata della contea di Union in Nuovo Messico
 Gladstone – cittadina non incorporata della contea di Greene in Ohio
 Gladstone – cittadina dell'Oregon
 Gladstone – cittadina della Virginia

Persone 
 Albert Gladstone (1886-1967) – canottiere britannico
 Barbara Gladstone – mercante d'arte, gallerista e produttrice cinematografica statunitense
 Brooke Gladstone (1955) – giornalista e autrice statunitense
 Catherine Gladstone (1812-1900) – moglie di William Ewart Gladstone
 Erskine William Gladstone (1925-2018), pronipote dello statista del Regno Unito William Ewart Gladstone, capo degli scout del Regno Unito dal 1972 al 1892, insignito dell'Ordine della Giarrettiera
 Eugene Gladstone O'Neill (1888-1953) – drammaturgo statunitense, vincitore del premio Nobel per la letteratura nel 1936
 Gerald Gladstone (1929-2005) – scultore e pittore canadese
 Gerald Vaughan Gladstone (1901-1978) – ufficiale britannico della Royal Navy
 Helen Gladstone (1849-1925) – educatrice britannica e vice principal del Newnham College di Cambridge
 Henry Neville Gladstone (1852-1935) – primo barone Gladstone di Hawarden, figlio di William Ewart Gladstone
 Herbert John Gladstone (1854-1930) – ultimo figlio di William Ewart Gladstone, ministro degli Affari Interni dal 1905 al 1910 e Governatore Generale del Sudafrica dal 1910 al 1914
 Herbert Gladstone Hopwood (1898-1966) – ammiraglio (quattro stelle) della Marina degli Stati Uniti d'America, comandante della Flotta USA del Pacifico dal 1958 al 1960
 James Gladstone – uomo politico e senatore canadese
 Jerry Gladstone (1960) – autore e imprenditore statunitense
 John Gladstone (1764-1851) – padre di William Ewart Gladstone, uomo d'affari e membro del Parlamento del Regno Unito
 John Hall Gladstone (1827-1902) – chimico del Regno Unito
 John Neilson Gladstone (1807-1863) – fratello di William Ewart Gladstone; membro del Parlamento del Regno Unito
 Lily Gladstone – attrice statunitense
 Louis Gladstone (1927-2016) – politico statunitense
 Perry Gladstone Christie – politico e statista delle Bahamas
 Robert William Gladstone (1879-1951) – politico canadese
 Robertson Gladstone (1805-1875) – mercante e politico inglese, figlio di Sir John Gladstone
 Steve Gladstone – allenatore di canottaggio statunitense
 Thomas Gladstone (1804-1889) – fratello maggiore di William Ewart Gladstone; membro del Parlamento del Regno Unito
 Wayne Gladstone – scrittore, romanziere e umorista americano
 William Ewart Gladstone (1809-1898) – uomo politico e statista del Regno Unito, quattro volte primo ministro
 William Glynne Charles Gladstone, noto come Will Gladstone (1885-1915) – uomo politico del Regno Unito
 William Henry Gladstone (1840-1892) – primo figlio di William Ewart Gladstone, membro del Parlamento e compositore di musica classica
 William Gladstone Agnew (1898-1960) – ufficiale inglese
 William Gladstone Harvell (1907-1985) – pistard britannico
 Winford Gladstone Boynes III – ex cestista statunitense
 Zephyrine Frances Gladstone, nota come Zeph (1937-2002) – attrice inglese

 Gladstone Pereira della Valentina (1985) – calciatore brasiliano
 Gladstone Small (1961) – ex giocatore di cricket del Regno Unito

Personaggi immaginari 
 Gladstone Gander – personaggio disneyano, noto come Gastone Paperone
 Joseph Alvin Gladstone, detto Joey – personaggio della serie televisiva Gli amici di papà
 William Gladstone – personaggio della tetralogia di Bartimeus di Jonathan Stroud

Trasporti 
 Aerodromo di Gladstone – aerodromo canadese nel Manitoba
 Aeroporto di Gladstone – aeroporto australiano nel Queensland

Altro 
 159902 Gladstone – asteroide della fascia principale
 Gladstone – gatto domestico a pelo corto; ricopre la posizione di chief mouser presso il Tesoro del Regno Unito
 Phanuelus gladstone – ragno della famiglia dei Salticidae; unico rappresentante del genere Phanuelus
 borsa Gladstone – tipo di valigetta con struttura rigida ma lati flessibili 
 Gladstone Pottery Museum – museo della ceramica a Longton, Stoke-on-Trent, Inghilterra
 Gladstone Publishing – società americana editrice dei fumetti di Disney dal 1986 al 1990 e dal 1993 al 1998, formalmente nota come Another Rainbow
 Classe Gladstone – serie di locomotive a vapore degli anni 1880, fabbricata dalla London, Brighton and South Coast Railway
 Legge di Gladstone o relazione di Gladstone-Dale – legge empirica, formulata da John Hall Gladstone e T. P. Dale, mette in relazione l'indice di rifrazione di un gas e la sua massa volumica